Георги Гочев може да се отнася за:
 Георги Гочев (1876-1942), български революционер;
 Георги Гочев (р. 1981), български филолог.